Каменново — название населённых пунктов в России:

 Каменново — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Каменново — деревня в Санчурском районе Кировской области.